Pančić kan som auktorsförkortning betyda:

 Josif Pancic
 Joseph Pančić

Robotskapade auktorsförkortningar